Siro beschkovi is een hooiwagen uit de familie Sironidae.

Sironidae